łąka łęgowa
 las łęgowy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 61 w tym 14 podstawowych 
 Łęg – część miasta Będzin
 Łęg – część miasta Kraków, w dzielnicy XIV Czyżyny
 Łęg – część miasta Włocławek
 Łęg – część miasta Zdzieszowice

Inne 
 Łęg – dawna gmina
 Łęg – gromada
 Łęg – wieś na Ukrainie w rejonie złoczowskim obwodu lwowskiego
 Łęg – inna nazwa Jeziora Miedzianego w woj. warmińsko-mazurskim, w gminie Małdyty
 Łęg – staw w woj. łódzkim, w gminie Tuszyn
 Łęg – sztuczny zbiornik wodny w woj. śląskim, w gminie miejskiej Jaworzno
 Łęg – rzeka, prawy dopływ Wisły
 Łęg – potok, dopływ Mleczki Zachodniej
 Łęg (Zbiornik Maziarnia) – sztuczny zbiornik wodny na rzece Łęg w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Raniżów i gminie Dzikowiec

Zobacz też 
 Brzozowo-Łęg, Łęg Baliński, Łęg Kasztelański, Łęg Kościelny, Łęg Nurski, Łęg Piekarski, Łęg Probostwo, Łęg Przedmiejski, Łęg Ręczyński, Łęg Starościński, Łęg Tarnowski, Łęg-Witoszyn, Sułkowice-Łęg
 Łęgi
 Rezerwat przyrody Łęg na Kępie w Puławach, Rezerwat przyrody Kręcki Łęg
 Rezerwat przyrody Łęgi koło Słubic